Брендон Козун (* 1990) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу КХЛ «Металург» (Магнітогорськ). Гравець збірної команди Канади.
 Козун Володимир Іванович — заслужений працівник транспорту України.
 Кароль Козун (* 1982) — польський паралімпієць.
 Таран Козун (* 1994) — канадський хокейний воротар.

Примітки